Miejscowości w USA:
 Stantonsburg – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Wilson
Gminy w USA:
 Stantonsburg (ang. Stantonsburg Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Wilson